Az Arszinoé (Ἀρσινόη) görög név, több királyné és hercegnő neve a ptolemaida kori Egyiptomban és más országokban.

 Arszinoé, I. Ptolemaiosz anyja
 II. Apama, más néven Arszinoé (i. e. 292 körül – i. e. 249 után), Kürénéi Magasz király felesége, II. Bereniké anyja
 Arszinoé, talán Lüszimakhosz anyja
 I. Arszinoé (i. e. 305 – i. e. 247) egyiptomi királyné
 II. Arszinoé (i. e. 316 – i. e. 270) egyiptomi királynő
 III. Arszinoé (meghalt i. e. 204-ben) egyiptomi királynő
 IV. Arszinoé (meghalt i. e. 41-ben) egyiptomi királynő
 Arszinoé, több görög mitológiai szereplő neve

Jegyzetek